gha – codice ISO 639-3 della lingua ghadamès
 GHA – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ghardaïa-Noumérat - Moufdi Zakaria, Noumérat (Algeria)